Чемпионшип футбольной лиги 2006/07 — 15-й сезон Первого дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Первым дивизионом является Чемпионшип футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу вышли две команды и победитель плей-офф Чемпионшипа футбольной лиги. Три команды, занявшие самые низшие места, выбыли в Лигу 1.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Чемпионшипа Футбольной лиги 
Клубы, вышедшие в Премьер-лигу
 Рединг
 Шеффилд Юнайтед
 Уотфорд

Клубы, выбывшие в Лигу 1
 Кру Александра
 Миллуолл
 Брайтон энд Хоув Альбион

В Чемпионшип Футбольной лиги 
Клубы, выбывшие из Премьер-лиги
 Бирмингем Сити
 Вест Бромвич Альбион
 Сандерленд

Клубы, вышедшие из Лиги 1
 Саутенд Юнайтед
 Колчестер Юнайтед
 Барнсли

Турнирная таблица 

* С команды «Лидс Юнайтед» снято 10 очков.

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2006
Футбол в Англии в сезоне 2006/2007